Das Volvo Women’s Open 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Pattaya. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 12. bis 18. April 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Pattaya